Slovo Chalon má více významů:

Geografie 
Chalon (Isère), dříve Châlons – francouzská obec v départementu Isère, 
Le Chalon – francouzská obec v départementu Isère  Drôme, 
Château-Chalon – francouzská obec v départementu  Jura, 
Charnay-lès-Chalon – francouzská obec v départementu  Saône-et-Loire, 
Chalon-sur-Saône – francouzské město v départementu Saône-et-Loire. 
francouzské kantony
 kanton Chalon-sur-Saône-Centre,
 kanton Chalon-sur-Saône-Nord,
 kanton Chalon-sur-Saône-Sud,
 kanton Chalon-sur-Saône-Ouest.

Osoby 
Alfred Edward Chalon (1780–1860) – švýcarsko-britský portrétista,
Chalon head – série poštovních známek od Alfreda Edwarda Chalona,
Anna Chalonová, uměleckým jménem Kiddo (* 1989) – francouzská zpěvačka-skladatelka, kytaritska, 
Christina Chalonová (1748–1808) – nizozemská umělkyně,
Henry Bernard Chalon (1770–1849) – anglický malíř a litograf,
John James Chalon (1778–1854) – švýcarsko-britský malíř.